Вариант названия термина Сокмен
  — танец с палками жителей Королевства Тонга
 Сокэ (титул) — японский титул, означающий «глава семьи» и обычно присваиваемый главе школы и хранителю традиций японского боевого искусства.
  — административный регион Англии до 1965 года.
 Альтернативное написание , коренных народов Мексики.